

Toponyme 
Jersey est la plus grande des îles Anglo-Normandes.

 Jersey, ville américaine située en Géorgie ;
 New Jersey, un État du Nord-Est des États-Unis :
 Jersey City, une ville de l'État du New-Jersey (E.-U.) ;
 le comté de Jersey, un comté de l'État d'Illinois (E.-U.) :
 Jerseyville, une ville du comté de Jersey (Illinois, E.-U.).
 Jerseyville, localité en Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

Divers 

 le Jersey, un tissu tricoté en laine, coton ou fibres synthétiques ;
 le comte de Jersey (earl of the Island of Jersey), un titre de la pairie d'Angleterre ;
 l'album New Jersey du groupe Bon Jovi ;
 Jersey, une implémentation de l'interface de programmation Java JAX-RS ;
 Jersey Films, une société de production cinématographique créée par Danny DeVito ;
 Jersey, un album de Bella Thorne sorti en 2014.